Сергей Дубоенко (; ) — белорусский футболист, полузащитник. Тренер клуба «Виктория».

Клубная карьера 

Начинал карьеру в минском «Звезда-БГУ», потом играл в разных клубах, преимущественно в Первой лиге.

С 2011 года играл за мозырьскую «Славию», которой помог выйти в Высшую лигу. В сезоне 2013 редко появлялся в основном составе. По окончании сезона (в котором «Славия» потеряла место в Высшей лиге) оставил мозырьский клуб и завершил карьеру.

В 2020 году присоединился к марьиногорской «Виктории».

Тренерская карьера 
В начале 2021 года возглавил «Викторию» в роли главного тренера, однако продолжил выступать за клуб.

Достижения 
 Победитель Первой лиги Белоруссии: 2011

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Футбольные тренеры Белоруссии
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Дарида»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Верас»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Виктория» Марьина Горка
Тренеры ФК «Виктория» Марьина Горка